Menekratész (i. e. 4. század) görög filozófus, földrajzi író
 Menekratész (?) görög komédiaköltő